Ел Фресно има више значења:

 Ел Фресно, Лас Норијас де Сан Бартоло (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Фресно (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Фресно (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Фресно (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Фресно (Минатитлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Фресно (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фресно (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фресно (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фресно (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фресно (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фресно (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фресно (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фресно (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фресно (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фресно (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фресно (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фресно (Росарио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фресно (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фресно (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Фресно (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Фресно (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Фресно (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Фресно (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Фресно (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Фресно (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Фресно (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Фресно (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Фресно (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Фресно (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Фресно (Леонардо Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Фресно (Мочитлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Фресно (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Фресно, Касас Вијехас (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Фресно (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Фресно (Сан Салвадор), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Фресно (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Фресно (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Фресно (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Фресно (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Фресно (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Фресно (Запотитлан де Вадиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Фресно (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Фресно (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Фресно, Ел Фресно ла Компањија (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Фресно (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Фресно (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фресно (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фресно (Копандаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фресно (Идалго, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фресно (Индапарапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фресно (Хикилпан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фресно (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фресно (Морелос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фресно (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фресно (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фресно, Лос Фреснос (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фресно (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фресно (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фресно (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фресно (Зиракуаретиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фресно (Куернавака), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Фресно, Меса де Уизилапан (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Фресно, Рохелио Валдез Кариљо (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Фресно, Ел Каракол (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Фресно (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Фресно (Сан Мигел Пиједрас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Фресно (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Фресно (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Фресно (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Фресно (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Фресно (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Фресно (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Фресно (Идалго, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Фресно (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Фресно (Тетлатлахука), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Фресно (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Фресно (Тлаколулан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фресно, Флавио Ернандез (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Фресно (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Фресно (Хучипила), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Фресно (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Фресно (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Фресно (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику